Regehr:
 Duncan Peter Regehr
 Hulda Regehr Clark
 Robyn Regehr